Bad Girls () — восьмой студийный альбом диско-певицы Донны Саммер и её третий двойной альбом, выпущен в 1979 году под лейблом Casablanca Records. Альбом является одним из самых лучших и коммерчески успешных в карьере певицы.

Донна продала более 4 миллиона копий двойного альбома Bad Girls, несмотря на то, что в то время темнокожим артистам иметь мультиплатиновые альбомы было практически нереально.

В альбом вошли синглы «Hot Stuff» и «Bad Girls», которые сразу же взлетели на вершины мировых хит-парадов и продержались там не одну неделю.

Пластинка принесла «королеве диско» сразу несколько номинаций «Грэмми». По версии портала Vice альбом занимает 16-ю строчку в списке «99 лучших танцевальных альбомов всех времён».

Об альбоме 
К выпуску альбома Bad Girls Саммер уже чувствовала, что Casablanca Records эксплуатирует её. После выпуска сингла «Love to Love You Baby», Саммер нарекли «первой леди любви» и её лейбл звукозаписи настаивал на сохранении этого образа, несмотря на то, что певица была против этого. Певицу проконсультировали на тему того, как ей теперь необходимо вести себя и одеваться. С этого момента, Саммер стала очень подавленной и какое-то время страдала бессонницей. Певица посещала народных целителей и начала принимать специальные таблетки для нормализации сна. В начале 1979 года, с певицей произошёл её первый обморок от истощения.

Моральную поддержку в эти годы оказала сестра певицы, организовавшая её визит к священнику, после которого обе сестры стали называть себя «заново родившимися христианами». После выхода певицы из продолжительной депрессии, Донна Саммер, продолжая сотрудничество с Мородером и Белотте, записывает альбом Bad Girls, два хита с которого вновь становятся классикой популярной музыки — «Hot Stuff» (пример удачного смешения диско с роком) и «Bad Girls», а также популярные «Dim All the Lights», «Our Love» и «Sunset People». Песня «Hot Stuff», имевшая в себе рок-элементы, была признана одним из лучших боевиков певицы, за неё Донна получила премию «Грэмми» за «Лучшее женское вокальное рок исполнение». К этому времени, диско-музыка всё ещё оставалась популярной, хотя особое внимание в те годы начали завоёвывать новые стили, такие как панк и хэви-метал. Поэтому группа, работавшая над альбомом, решила включить элементы рок-музыки в некоторые из песен. Остальные песни альбома имели больше относились к жанрам соул/R&B. Альбом Bad Girl стал одним из самых лучших и коммерчески успешных в карьере певицы, достигшим тройного платинового статуса в США.

1979 год ознаменовался выпуском Casablanca Records альбома-компиляции с записями Саммер, плюс несколько недавно записанных треков. В связи с не покидающим певицу чувством того, что звукозаписывающий лейбл эксплуатировал её, Донна расторгла контракт с лейблом и подписала новый контракт с Geffen Records. На новом лейбле, певица ориентировалась на такие музыкальные направления, как рок и новая волна. Жанр диско стал вызывать многочисленные споры, и в результате певица была вынуждена отказаться от работы только в этом жанре. Для того чтобы конкурировать с её новым лейблом, Casablanca выбрали для выпуска синглы из альбома Bad Girls («Sunset People» и «Walk Away»). И в то время, как синглы попали в «двадцатку» лучших хитов, новый рок-ориентируемый танцевальный материал Донны Саммер поднялся на вершины музыкальных хит-парадов. Casablanca/PolyGram также выпустили специальный альбом-компиляцию — Walk Away — Greatest Hits 1977—1980, содержание которого было построено на подборке хитов, созданных в период с 1979 года и заканчивая более ранними записями.

В 2003 году на Universal Music Group, владельцы лейблов Casablanca Records/PolyGram выпустили каталог с переизданным в 1998 году альбомом — Bad Girls, подвергшийся цифровой обработке и выпущенный в расширенной «Deluxe Edition» версии.

Список композиций 
Все треки были спродюсированы Питом Белотте и Джорджо Мородером, за исключением «My Baby Understands», где продюсерами выступили также Донна Саммер и Юрген Копперс.

Участники записи 
 Донна Саммер — ведущий вокал и бэк-вокалы, написание песен, производство
 Джорджо Мородер — бас-гитара, синтезатор, гитара, написание песен, производство
 Пит Белотте — бас-гитара, композиция, производство
 Гарольд Фалтермейер — написание песен, барабаны, клавишные инструменты, синклавир
 Чарльз Судано — синтезатор и написание песен
 Джо Эспозито — бэк-вокалы и написание песен
 Кейт Форси — бэк-вокалы, барабаны, ударные инструменты и написание песен
 Боб Конти — барабаны и написание песен
 Эдвард "Эдди" Хокенсон — написание песен

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1979 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Донны Саммер
Альбомы Casablanca Records
Двойные альбомы
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Джорджо Мородером
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200